Francesco Mantica ist der Name folgender Personen:

* Francesco Mantica (Kardinal, 1534) (1534–1614), italienischer Kardinal
 Francesco Mantica (Kardinal, 1727) (1727–1802), italienischer Kardinal